FVT ist Abkürzung für:
 VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik seit 1934 bestehende Fachgesellschaft
 Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
 Flight Vibration Test in der Luftfahrt

Abkürzung